

Personnalités 

 Fardella, famille importante en Sicile et à New York aux États-Unis. Le nom Fardella est associée à l'affaire du Crime de la famille Fardella qui prend son nom de Salvatore Fardella D'Aquila qui a créé son gang en Sicile au  ;
 Michelangelo Fardella (1650-1718), scientifique italien ;
 Teresa Fardella de Blasi (1867-1957), philanthrope italienne, fondatrice d'œuvre caritative et d'ordre religieux, puis religieuse, reconnue vénérable en 2017.
 Emilio Faldella (1897-1975), militaire, agent secret et historien italien.

Lieux 

 Fardella, commune italienne dans la Basilicate, en Italie méridionale.

Homonymie de patronyme italien